

Miejscowości w Polsce 
 Sułkowice – miasto
 Sułkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice;
 Sułkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów;
 Sułkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów;
 Sułkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój;
 Sułkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia.

Inne 
 Sułkowice – gmina miejsko-wiejska
 Sułkowice – dawna gromada w powiecie myślenickim, w latach 1954–1959
 Sułkowice – dawna gromada w powiecie myślenickim, w latach 1969–1972
 Sułkowice – dawna gromada w powiecie wadowickim
 Sułkowice – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Sułkowice Drugie
 Sułkowice Pierwsze
 Dekanat Sułkowice